Coronis (filla de Flègias), a la mitologia grega, Coronis fou una princesa tessàlia, filla de Flègies.
 Coronis (filla de Coroneu), a la mitologia grega, Coronis fou una princesa focea, filla de Coroneu.
 Coronis (astronomia) és una família d'asteroides del cinturó principal entre Mart i Júpiter.